Брайсгау — гау (область) на юго-западе Германии между рекой Рейн и предгорьями Шварцвальда. Часть земли Баден-Вюртемберг. Её центром является город Фрайбург-им-Брайсгау. Район Брайсгау-Верхний Шварцвальд, который частично состоит из Брайсгау, назван в честь региона Шварцвальд. Части Брайсгау также относятся к Фрайбург-им-Брайсгау и Эммендингену.

История 

Раньше Брайсгау был известен как Брайзахгау (), означая графство вокруг города Брайзах на восточном берегу Рейна.

Самые ранние исторически засвидетельствованными жителями этого района были кельты. Во времена Римской империи он был частью провинции Верхняя Германия. Но после падения оборонительных линий  в 260 году местность была заселена алеманнами. Она оставался частью Алеманнии на протяжении всего раннего средневековья и была буферной зоной между центральными алеманнскими землями и Эльзасом, который не так сильно контролировался алеманнами.

В середине 9-го века район был маркой, охранявшей границу с южной Лотарингией и Эльзасом. В 859 году он был подарен Карлу III Толстому, сыну короля Людовика II, что говорило о его важности. В 10-м веке Брайсгау был графством в составе герцогства Швабия, которым управляла семья Церинген. К 12-му веку она отделилась от Швабии, основав маркграфство Баден. Герцоги основали в нём Фрайбург, который стал их главным городом.

С 13/14 века до 1797 года этот район был частью Передней Австрии, области на юго-западе Германии, управляемой австрийскими Габсбургами, но Брайсгау вместе с остальной частью Передней Австрии был передан ими бывшему герцогу Модены, их родственнику, в качестве компенсации за потерю наследственных земель, перешедших Французской Цизальпинской республике. В 1805 году по Пресбургскому мирному договору эта территория была передана Великому герцогству Баденскому.

Границы и территория 
Брайсгау включает в себя равнину вокруг реки Рейн, предгорья Шварцвальда и западные склоны южных гор Шварцвальда и холмов Кайзерштуль.

На юге Брайсгау граничит с Маркгрефлерландом, на западе — с  (Эльзас, Франция), на востоке — с Шварцвальдом, а на севере — с Ортенау.

Климат 

Климат Брайсгау тёплый; фактически, это самый тёплый регион Германии. Средняя годовая температура составляет 11 градусов по Цельсию, среднее количество осадков — 900 мм.

Сельское хозяйство 
Брайсгау известен своим вином; в нём выращивают фрукты и зерно.

Города 
Безусловно, самый большой город в регионе Брайсгау — Фрайбург. Другие известные города: Бад-Кроцинген, Брайзах, Эммендинген, Эндинген, Кенцинген, Нойенбург, Штауфен и Вальдкирх.

Самая известная гора —  (1284 м).

Примечания

Ссылки 
 
 

Гау